Baureihe 186 steht für:

 DR-Baureihe 186
 DB-Baureihe 186, siehe Bombardier Traxx#Baureihe 186